Gilford ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gilford (Maine)
 Gilford (Michigan)
 Gilford (New Hampshire)
 Gilford Park (New Jersey)
 Gilford Township, Michigan

in Nordirland:
 Gilford (County Down)

in Kanada:
 Gilford (Ontario)

Insel:
 Gilford Island, British Columbia, Kanada

Personen:
 Jack Gilford (1907–1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Luke Gilford (* 1986), US-amerikanischer Künstler, Fotograf, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Zach Gilford (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Gilford Duggan (1914–1974), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Sonstiges:
 Gilford Motors, britischer Busausstatter Anfang des 20. Jahrhunderts
 Gilford Motor Company, ehemaliger britischer LKW- und Bushersteller